Farissol ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Farissol (* um 1451, † um 1525), jüdischer Gelehrter
 Moses Botarel Farissol, Astronom und Mathematiker des 15. Jahrhunderts